Termenul „Pasadena” se poate referi la:

Denumiri geografice 
Australia
 Pasadena, South Australia, o suburbie din Adelaide
Canada
 Pasadena, Newfoundland
SUA
 Pasadena, California
 South Pasadena, California
 South Pasadena, Florida 
 Pasadena, Maryland
 Pasadena Hills, Missouri
 Pasadena Park, Missouri
 Pasadena, Texas

Alte utilizări 
 USS Pasadena (SSN-752), un submarin militar al US Navy